Kingu ist die Bezeichnung für

 Kingu (Gott)
 Kingu (Magazin)